Коктерекский район () — единица административного деления Джамбулской области Казахской ССР, существовавшая в 1939—1963 годах. Центр — село Бирлик.

История 
Коктерекский район был образован 14 октября 1939.

По данным 1951 года район включал 9 сельсоветов: Джамбулский, Кара-Узекский, Кзыл-Талский, Кокийский, Кокрекский, Коминтерновский, Куйбышевский, Саркраминский и Фурмановский.

2 января 1963 года Коктерекский район был упразднён.

Население 
По данным переписи 1959 года в районе проживало 22 247 человек..

Примечания 

Упразднённые районы Казахстана